Azotalengua puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asperugo procumbens.
 El nombre común de la planta Galium aparine.
 El nombre común de la planta '''''Rubia tinctorum.